Lasch är ett efternamn:

Personer med efternamnet
 Christopher Lasch, amerikansk historiker och författare
 Karl Lasch, tysk nazistisk politiker 
 Kary H Lasch, svensk modellfotograf
 Otto Lasch, tysk general under andra världskriget
 Ryan Lasch, amerikansk ishockeyspelare
 Wilhelm Gottlob Lasch (även kallad Wilhelm Gottfried Lasch), tysk botaniker och svampkännare
 Lasch (auktor), auktorsförkortning för Wilhelm Gottlob Lasch

Se även 
 Lash